Gun Hill Road (Dyre Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Dyre Avenue Line,
Gun Hill Road (White Plains Road Line), een station van de metro van New York aan de White Plains Road Line, of
Gun Hill Road (film), een film uit 2010 met Judy Reyes en Esai Morales.